Керамика Рио-Гранде — несколько видов индейской керамики, распространённой среди древних пуэбло:
 Белая керамика Рио-Гранде
 Лаковая керамика Рио-Гранде